Дмитрий Сергеевич Линтер (, Таллин, Эстония) — советник исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО). Лидер группы Ночной Дозор, выступавшей против переноса в Таллине Памятника советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Член Президиума Международного правозащитного движения «Мир без нацизма».

Политическая карьера 
 2004 год — был кандидатом в Европейский парламент от Русской партии Эстонии, набрав 107 голосов.
 2007 год — на выборах в Рийгикогу выступал кандидатом от Конституционной партии Эстонии, набрав, в общей сложности, 122 голоса.
 2019 год -  стал заместителем главы исполкома единственной ”правящей партии” ДНР — общественного движения ”Донецкая республика”.

Арест 
27 апреля 2007 года Дмитрий Линтер был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков. Его жена, Марина Линтер подтвердила его алиби в ночь на 26 апреля, утверждая, что  Дмитрий Линтер был дома и только поддерживал контакты в прессой.  Марина Линтер заявила, что через два часа после его задержания Дмитрий оказался в Мустамяэской больнице под капельницей в бессознательном состоянии, и что после прибытия его семьи, был переправлен полицией в неизвестное место, а на следующий день был официально объявлено о его аресте. Она также заявила, что, несмотря на все просьбы, ни место его содержания, ни его состояние здоровья не было сообщено.

16 ноября 2007 года, после 7 месяцев ареста, Дмитрий Линтер и ещё один лидер Ночного Дозора, Максим Рева, были освобождены под залог .

14 января 2008 года Марк Сирык, Максим Рева, Дмитрий Линтер и Димитрий Кленский предстали перед судьей Харьюского уездного суда по обвинению в организации апрельских массовых беспорядков в эстонской столице. По словам Димитрия Кленского:
 Другие подсудимые придерживаются того же мнения. В случае признания обвиняемых виновными в организации массовых беспорядков им грозило тюремное заключение сроком до пяти лет. 

5 января 2009 года суд признал Марка Сирыка, Максима Реву, Дмитрия Линтера и Димитрия Кленского невиновными. Прокурор обжаловала решение, однако 22 июля 2009 года Государственный суд Эстонии не принял к рассмотрению кассационную жалобу прокуратуры, поставив таким образом точку в деле. Согласно закону, за необоснованное содержание под стражей Реве и Линтеру полагается по 171 360 эстонских крон, а Сирыку - 39 480 крон, из расчёта по 840 крон (около 54 Евро) за один день безосновательно проведенный под стражей.

Примечания

Ссылки 
 Новая Русь - ДМИТРИЙ ЛИНТЕР, заместитель руководителя Центра координации «Новая Русь» по правозащитной и гуманитарной деятельности
 
 Понедельник 3. Март 2014 12:45 Дмитрий Линтер собирает добровольцев для поездки в Крым, rus.postimees.ee
 Понедельник 3. Март 2014 13:41 Линтер: желающих поехать в Крым уже 500 человек, rus.postimees.ee
 21. oktobris, 2014, Ģirts Vikmanis, Medinska “izlūk brauciens” (Krievijas Federācijas kultūras ministrs Vladimirs Medinskis)
 22. oktoober 2014 07:40, Mikk Salu, Dmitri Linter on Venemaa kultuuriministri abi
 22. октябрь 2014 07:45, rus.DELFI.ee, Дмитрий Линтер стал помощником министра культуры РФ и выступает с докладами в Крыму
 18 октября 2014 года Дмитрий Линтер принимал участие в церемонии открытия в Риге мемориальной доски 
 histrf.ru: Военно-историческое объединение «Front Line» получило грамоты РВИО , 9 июля 2015
 Kaitsepolitsei aastaraamat 2005
 Авторы Центр координации «Новая Русь»

Общественные деятели России